Marmorera – miasto w Szwajcarii, w kantonie Gryzonia, w pobliżu jeziora o tej samej nazwie.
 Marmorera – jezioro w Szwajcarii, w kantonie Gryzonia, w pobliżu miasta o tej samej nazwie.